Plessur (distrikt), distrikt u kantonu Graubündenu u Švicarskoj
 Plessur (rijeka), rijeka u Švicarskoj